Страшице могу бити:

 Страшице (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Страшице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република